Il doppio del torneo di tennis Cidade de Vigo 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Andújar e Marcel Granollers che hanno battuto in finale Augustin Gensse e Horacio Zeballos 7-64, 6-1.

Teste di serie 

 Flavio Cipolla /  Santiago Ventura (primo turno)
 Pablo Andújar /  Marcel Granollers (Campioni)

 Oscar Burrieza-Lopez /  Fernando Vicente (quarti di finale)
 Óscar Hernández /  Marc López (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cidade de Vigo 2006